Wirtschaftslehre bezeichnet:
 allgemein die Wissenschaft der Ökonomie, siehe Wirtschaftswissenschaft
 die Vermittlung von Wissen über Wirtschaft, die Wirtschaftspädagogik
 ein Unterrichtsfach (Schulfach/Studienfach), siehe Wirtschaftskunde